Collio – regione fisica tra l'Italia e la Slovenia
 Collio – comune italiano in provincia di Brescia
 Collio (in sloveno Brda) – comune sloveno del Goriziano